Ионеся́н — армянская фамилия. Известные носители:

 Ионесян, Владимир Михайлович (1937—1964) — советский серийный убийца.
 Ионесян, Марианна Владимировна (род. 1972) — советская актриса, известна по роли в фильме «Гостья из будущего».